15. etape af Tour de France 2022 var en 202,5 km lang  med 2416 højdemeter, som blev kørt den 17. juli 2022 med start i  og mål i . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.05. Det er sidste etape inden løbets tredje og sidste hviledag.

Belgiske Jasper Philipsen fra  vandt massespurten og etapen foran Wout van Aert () og Mads Pedersen (). Danske Jonas Vingegaard beholdte den gule førertrøje, men mistede holdkammeraterne Primoz Roglic og Steven Kruijswijk.

De danske ryttere Magnus Cort og Michael Mørkøv udgik af løbet. Cort blev smittet med corona og stillede ikke til start, mens Mørkøv kom i mål efter tidsgrænsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Magnus Cort () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Primož Roglič () – stillede ikke til start på grund af smerter efter et styrt.
  Simon Clarke () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Steven Kruijswijk () – gennemførte ikke på grund af styrt.
  Michael Mørkøv ()  –  kom i mål efter tidsgrænsen på grund af sygdom.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

15